Die Fußball-Landesliga Hamburg 1966/67 war die 22. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Regionalliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der SC Victoria Hamburg nach drei Jahren aus der Regionalliga Nord wieder in die Landesliga, dazu die vier Aufsteiger SV Blankenese (Rückkehr nach einer Saison), Union 03 Altona (Rückkehr nach drei Jahren), Grün-Weiß Hamburg (Rückkehr nach vier Jahren) und SV St. Georg (erstmals in der Landesliga).

Sieger wurde der SV St. Georg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Langenhorner TSV nahm er an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord teil. Dort verpassten beide als letzter bzw. vorletzter ihrer Gruppe den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Union 03 Altona und Grün-Weiß Hamburg mussten die Liga nach einer Saison wieder verlassen, der TuS Hamburg 1880 nach drei Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1966/67 auf f-archiv.de
 Landesliga Hamburg 1966/67 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1966
Fußballsaison 1966/67